El consenso normalmente se refiere a un acuerdo general entre los miembros de un grupo o comunidad. También pueda referir a:

Sociología 

 Decisión por consenso, el proceso de toma de decisiones que requieren consenso.
 Consenso aproximado, un plazo utilizado en la toma de decisiones por consenso para indicar el "sentido del grupo" respecto de un asunto toma de consideración.
 Democracia de consenso, democracia donde se usa la toma de decisiones basada en consenso para crear, enmendar o rechazar/revocar legislación.
 Evaluación basada en consenso, uso de consenso para producir métodos de evaluar información.

Filosofía 

 Realidad de consenso, realidad definida por consenso, particularmente por consenso popular, más que por o antes de otro criterio (filosófico).
 Teoría de la verdad del consenso, verdad cuando determinado por consenso más que o antes de otros criterios.

Psicología 

 Efecto del falso consenso, una tendencia a sobreestimar hasta qué punto las creencias o las opiniones se asemejan a las de otros.

Ciencia y tecnología 
 Consenso científico
 Consenso (informática), técnicas para proporcionar coherencia entre y entre nodos de un sistema de ordenador distribuido o base de datos.
 Secuencia de consenso, residuos del orden de nucleótido o aminoácido más frecuentemente encontrados dentro de un ADN, ARN o secuencia de proteína.
 Teorema de consenso, una identidad en álgebra Booleana.

Profesional 

 Consenso científico, la opinión colectiva, juicio y posición de científicos respecto a asuntos de hecho, especialmente con referencia a un particular científico o ciencia-asunto relacionado.
 Consenso médico, una declaración pública de qué está tomado para ser el consenso entre expertos médicos respecto a un aspecto o aspectos de conocimiento médico.

Derecho 
 Consentimiento, exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones.

Política 

 Consenso de 1992, resultado de una reunión en 1992 entre representantes semi-oficiales de la República Popular China (PRC) y la República de China (ROC).
 Consenso de Copenhague, un proyecto estilo tanque de pensamiento que usa análisis de economía de bienestar y coste-beneficio para recomendar prioridades de inversión en bienestar global.
 Consenso de Monterrey, resultado de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas en Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en 2002.
 Consenso de Washington, un nombre informal para un conjunto de políticas económicas generalmente prescritas por las instituciones situadas en Washington, D. C. como el Fondo Monetario Internacional (IMF) y el Banco Mundial.